Pilla ima više značenja:
 Pilla, Benevento
 Pilla, Vicenza